Каншин — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Каншина.
 Каншины — русский дворянский род.
 Каншин, Дмитрий Васильевич (1828 или 1829—1904) — российский общественный деятель и диетолог.
 Каншин, Иван Анатольевич (1866—1937) — его племянник, российский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Калужской губернии.
 Каншин, Николай Николаевич (1927—2010) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор.